Kaiser-Wilhelm-Ring 34 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kaiser-Wilhelm-Ring 34 in Düsseldorf, siehe Liste der Baudenkmäler in Oberkassel (Düsseldorf)
 Kaiser-Wilhelm-Ring 34 (Köln)
 Kaiser-Wilhelm-Ring 34 in Mainz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mainz-Neustadt